Název Železný vrch nese několik vrcholů:

 Železný vrch (817 m) – vrchol jižně od Košické Belé v okrese Košice-okolí na Slovensku
 Železný vrch (Čerchovský les) (789,6 m) – hora v Čerchovském lese, severozápadně od Rybníku v Domažlic
Železný vrch (Kavkaz) (852 m) – hora v severní části Velkého Kavkazu při Železnovodsku
 Železný vrch (Krkonoše) (1321 m) – hora v Krkonošských hřbetech, severovýchodně od Špindlerova Mlýnu v okrese Trutnov
 Železný vrch (Stříbrská pahorkatina) (442 m) – vrchol ve Stříbrské pahorkatině, jihozápadně od Bítova v okrese Plzeň-sever

Související články 
 Železný vršek